Die Abkürzung JVM bzw. JvM steht für:
 Java Virtual Machine
 Jung von Matt, eine Werbeagentur
 ein verbreitetes Modell des englischen Verstärker-Herstellers Marshall Amplification (das Kürzel ist abgeleitet von Jim and Victoria Marshall)
 Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik), eine indische politische Partei

Siehe auch:

JVM